Зятьково — село в Панкрушихинском районе Алтайского края России. Административный центр Зятьковского сельсовета.

География 
Расположено на берегах реки Курьи (Аксенихи), при автодороге . Абсолютная высота — 223 метра над уровнем моря.

История 
Основано в 1856 году. В 1926 году в селе имелось 331 хозяйство и проживало 1824 человека (896 мужчин и 928 женщин). В национальном составе населения того периода преобладали русские. Действовали школа I ступени, народный дом и лавка общества потребителей. В административном отношении являлось центром Зятьковского сельсовета Панкрушихинского района Каменского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 85 %.

Известные уроженцы, жители 
Николай Антонович Мотин (1926-?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. Участник Великой Отечественной войны. Почётный гражданин города Константиновки. Член КПСС.

Примечания 

Населённые пункты Панкрушихинского района